О́ливер А́ксник (; ) — немецкий кёрлингист, запасной в мужской команде Германии на зимних Олимпийских играх  года и второй в  году. Тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : серебро (); бронза (, , ).
 : золото (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Coaching for Times of Transition
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Германии